Bildnis einer Frau steht für:
 Bildnis einer Frau (Klimt)
 Bildnis einer Frau (Frans Hals)
 Bildnis einer Frau (Lucas Cranach)

Siehe auch:
 Porträt einer Dame
 Bildnis einer Dame
 Bildnis einer Unbekannten